Аль-Мухтади Билла Болкиах (род. 17 февраля 1974) — наследный принц Брунея (с 1998), старший министр канцелярии премьер-министра Брунея (с 2009), генерал Вооружённых сил Брунея, заместитель генерального министра королевской полиции Брунея и глава комитета по чрезвычайным ситуациям, исполняющий обязанности султана Брунея в период, когда его отец Хассанал Болкиах находится за границей.

Биография 
Сын султана Хассанала Болкиаха и королевы Салехи. Родился 17 февраля 1974 года в столице страны.

Учился в школе Истана-Дарул-Хана и школе Святого Андрея. Продолжил образование в Лондоне.

В 1995 году учился в Оксфордском центре исламских исследований в Великобритании.

10 августа 1998 года был провозглашён наследным принцем.

9 сентября 2004 года женился на 17-летней Пенгиран Анак Саре. На свадьбе присутствовали члены европейских и азиатских династий и некоторые главы государств АСЕАН.
 
У пары 4 детей:
 принц Муда Абдул Мунтаким (род. 17 марта 2007);
 принцесса Анак Мунира Мадхул Болкиах (род. 2 января 2011);
 принц Муда Мухаммад Айман (род. 7 июня 2015);
 принцесса Анак Фаатима Аз-Захра 'Райхаанул Болкиах (род. 1 декабря 2017).

Является бизнесменом. Занимает в султанате множество высоких должностей.

Награды 
Награды Брунея

Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 Pictures from 2004 wedding 

Политики XXI века
Султаны Брунея